Benedek István (1915–1996) orvos, író, művelődéstörténész, polihisztor
 Benedek István (1915–1986) kovács
 Benedek István (1926) repülőmodellező
 Benedek István (1959) tájfutó

Hasonló nevűek
 Benedek István Gábor (1937–2022) újságíró, író